Купа „Атаро Клима“ е официален турнир по волейбол, провеждащ се по време на първенството, като точките, спечелени от съответния отбор, се признават в класирането на Българската волейболна суперлига.

За пръв път се провежда през 2007 година. Отборите, които участват в турнира, са 6 или 8 и задължително участват в суперлигата.

Победители през годините 
 2007 — ВК ЦСКА (София)
 2008 — ВК Левски Сиконко
 2009 — ВК ЦСКА (София)

Състезания по волейбол в България